Franciszek Grucza – ksiądz i pisarz kaszubski
 Franciszek Grucza – polski językoznawca